Вера Николаевна Акимович (12.07.1890, Елисаветград — 18.01.1977, Одесса) — живописец, педагог.

Биография 
Родилась Вера Акимович в 1890 году в семье учителя математики Н. В. Акимовича, который впоследствии стал профессором Института народного хозяйства.

Окончила 2-ю женскую гимназию г. Одессы.

С 1908 по 1913 годы училась в Одесском художественном училище у Г.Ладыженского и К.Костанди.

С 1913 по 1957 года преподавала рисование в гимназиях и школах Одессы.

C 1925 года — член общества им. К.Костанди.

С 1945 года — член Союза художников.

Выставки 
Участвовала в выставках:
 Nature-morte, 1916
 XXVII—XXIX выставки ТЮРХ, 1917—1919
 Выставки обществава им. К.Костанди, 1925—1927
 Выставка этюдов и рисунков одесских художников, 1936
 Salonul Oficial, 1943 (Одесса)

Литература 
 Общество независимых художников в Одессе : биобиблиогр. справ. /сост., авт. вступ. ст. О. М. Барковская; рецензент В. А. Абрамов; консультант С. З. Лущик; ред. И. С. Шелестович ; Одес. нац. науч. б-ка им. М.Горького. — О., 2012. — 216 с. : ил.

Художники Одессы
Персоналии по алфавиту